Герардеска:

 Герардеска, Пьетро — католический церковный деятель XII века.
 Герардеска, делла — старинный тосканский род.